Miejscowości w USA:
 Long Hill – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
Gminy w USA:
 Long Hill (ang. Long Hill Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Long Hill (ang. Long Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry